Rammlied — пісня гурту Rammstein з альбому Liebe ist für alle da, що вийшов у 2009 році.

«Rammlied» слугує вступом і оголошує початок альбому.

 

Тут йдеться про довгий проміжок часу (2005—2009) випуску нового альбому Rammstein, коли слухачі терпляче чекали нового альбому.

Текст пісні

Запис пісні 
Rammlied була випущена разом з Pussy в режимі відтворення у випадковому порядку на стороні Б.

Див. також 

 Liebe ist für alle da — альбом, до складу якого входить ця пісня.

Пісні Rammstein